Marie Stuart, reine d'Écosse peut désigner :
 Marie Stuart, reine d'Écosse, film britannique réalisé par Charles Jarrott, sorti en 1971 ;
 Marie Stuart, reine d'Écosse, film britannique réalisé par Josie Rourke, sorti en 2018.

Voir aussi 
 Mary Queen of Scots, film helvético-français réalisé par , sorti en 2013.